Лутрополис-Термис ( от  — курорт) — деревня в Греции на острове Лесбос. Расположена на высоте 69 м над уровнем моря, близ восточного побережья, в 12 км к северу от Митилини. Относится к общине Митилини в периферии Северные Эгейские острова. Население 900 человек по переписи 2011 года.

История 
В XIV—XIII вв. до н. э. здесь находился центр почитания Геры. Также был обнаружен древний город Ферми (Терми, ) эпохи энеолита и ранней бронзы, который был заселён в начале 3-го тысячелетия до н. э. и уничтожен пожаром около 1200 года до н. э.

До 24 мая 1954 года деревня называлась Терми (), затем была переименована в Лутрополис-Термис.

Сообщество Лутрополис-Термис 
Сообщество Терми () создано 28 мая 1918 года (). 26 октября 1965 года () создана община (дим) Лутрополис-Термис (). 7 июля 2010 года () община была упразднена, а сообщество вошло в общину Лесбос. В 2019 году () вошло в общину Митилини. В сообщество входит монастырь Святого Рафаила и три населённых пункта. Население 1066 человек по переписи 2011 года. Площадь 17,714 квадратных километров.

Население

Примечания 

Населённые пункты Лесбоса